MOAP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 351 амінокислот, а молекулярна маса — 39 513.

Задіяний у такому біологічному процесі, як апоптоз.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки